Сечовска-Польянка () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1272 году.

В селе есть римо-католический костел со второй половины 17 века в стиле барокко расширенный в 1762 году и греко-католическая церковь святого пророка Ильи с конца 18 века в стиле барокко—классицизма расширена в 1936 году, реконструирован в 2000 году.

Население 
В селе проживает 2740 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 98,68 %,
 цыгане — 0,83 %,
 чехи — 0,15 %,
 украинцы — 0,08 %,
 венгры — 0,04 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 65,56 %,
 греко-католики — 32,21 %,
 протестанты — 0,53 %,
 православные — 0,04 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 1,36 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии